Сергей Николаевич Баландин (18 апреля 1930, Иркутск — 13 января 2004, Новосибирск) — летописец истории градостроительства, советский, российский , доктор архитектуры (1988), профессор (1989), Заслуженный архитектор Российской Федерации (1994).  Создатель Музея истории архитектуры и архитектурного образования Сибири.

Биография 
Родился в семье служащих. В 1954 г. окончил Новосибирский инженерно-строительный институт, в 1958 г. — аспирантуру этого же института.

В 1958—1984 гг. — ассистент, доцент, учёный секретарь кафедры архитектуры, заведующий кафедрой Новосибирского государственного инженерно-строительного института. В 1962 г. стажировался в Италии. В 1980 г. окончил докторантуру при Новосибирском инженерно-строительном институте.

В 1984—2000 г. — и. о. профессора, профессор кафедры основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии; в 1988 г. защитил докторскую диссертацию; с 1989 г. — профессор.

Состоял членом правления Новосибирского отделения Союза архитекторов России (1961—1969), а также членом правления Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В течение 50 лет собирал фотодокументы, рисунки, эскизы, графические изображения, мемориальные предметы, фрагменты деревянного зодчества, археологические находки, подлинные авторские проекты, курсовые и дипломные проекты студентов-архитекторов, научные труды, статьи нескольких поколений сибирских архитекторов, педагогов, выпускников архитектурной школы Сибири — по всем направлениям истории и развития архитектуры и архитектурного образования Сибири — часть личной библиотеки профессора Баландина, систематизированная газетная летопись местных изданий, Новониколаевска-Новосибирска и т. д. Собранные материалы в 1995 г. передал в образованный в 1989 году Новосибирский государственный архитектурный институт.

Автор 107 научных публикаций, в том числе 9 монографий, по истории архитектуры Сибири, Новосибирской области и Новосибирска.

Избранные труды

Награды и признание 
 почётный член Российской академии архитектуры и строительных наук (1994)
 Заслуженный архитектор РФ (1994).

Память 
 Имя С. Н. Баландина носит Музей истории архитектуры Сибири.
 Научные чтения памяти С. Н. Баландина — «Баландинские чтения» — организуются НГУАДИ (бывшей НГАХА) с 2006 года и проходят на всероссийском уровне с международным участием.

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Новосибирского архитектурно-строительного университета
Преподаватели Новосибирского архитектурно-строительного университета
Почётные члены РААСН
Архитекторы Российской Федерации
Архитекторы Новосибирска
Преподаватели Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств